Приреченск — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Административный центр Приреченского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 35 км к востоку от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы Ужурского совхоза переименован в Приреченск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района